customer relationship management (ang.) – zarządzanie relacjami z klientami, koncepcja marketingowa albo system informatyczny, wspomagający procedury zarządzania kontaktami z klientami
 cause related marketing (ang.) – marketing zaangażowany społecznie
 CRM-5 – rodzaj epoksydowego materiału kompozytowego (zwykle oznaczany CEM-5)
 Zakon Kleryków Regularnych Mniejszych – zakon katolicki